Repetition kan syfta på:

Repetition – genomdrag av ett framförande
 Generalrepetition – en sista repetitionen av exempelvis en teaterföreställning eller en konsert före premiären
Repetition (klättring) – en upprepning av en klättring uppför en bestämd klätterled
Repetition – omtagning av en del av ett musikstycke, se Repris (musik)

Se även
 Repetitör